Confessioni (o Le confessioni) – libro del 397 di Agostino d'Ippona
 Le confessioni – libro del 1782 di Jean-Jacques Rousseau
 Le confessioni – film del 2016 diretto da Roberto Andò

Pagine correlate 
 Confessioni (disambigua)
 La confessione